South Lebanon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 South Lebanon Township (Arkansas)
 South Lebanon Township (Pennsylvania)